Biografies
 Ròmul Bosch i Catarineu, (Barcelona, 1894? - 1936) va ser un empresari català del sector tèxtil del cotó i un gran aficionat al col·leccionisme
 Ròmul Bosch i Alsina, (Calella, 1852 – Barcelona, 1923) fou un metge, polític i empresari català.